Liriope – w mitologii greckiej jedna z nimf, matka Narcyza
 Liriope – rodzaj roślin z rodziny szparagowatych
 Liriope – planetoida o numerze katalogowym 414